Wallenberg kan syfta på:

 Wallenberg – en svensk framstående finansfamilj
 Wallenbergsfären – en svensk företagssfär
 Wallenbergstiftelserna –  samlingsnamnet för de 16 allmännyttiga stiftelser
 Wallenberg (efternamn) – ett efternamn, som bärs av bland annat en svensk släkt från Östergötland
 Wallenbergare – maträtt